Hingham hace referencia a:
 Hingham (Norfolk), Inglaterra

Estados Unidos 
 Hingham (Massachusetts)
 Hingham (condado de Plymouth, Massachusetts)
 Hingham (Montana)
 Hingham (Wisconsin)